Steamtown bezeichnet:

 ein Eisenbahnmuseum in Australien: Steamtown Heritage Rail Centre
 ein Eisenbahnmuseum in Pennsylvania, Vereinigte Staaten: Steamtown National Historic Site
 ein ehemaliges Eisenbahnmuseum in Vermont, Vereinigtes Königreich, Vorläufer der Steamtown National Historic Site: Steamtown, USA
 ein ehemaliges Eisenbahnmuseum im Vereinigten Königreich: Steamtown (Carnforth)